Piège mortel peut désigner :

Cinéma 
 Piège mortel est un film américain réalisé par Sidney Lumet et sorti en 1982.

Télévision 
 Piège mortel (Deadly Deception) est un téléfilm américain diffusé en 1987.
 Piège mortel (Death Trap) est l'épisode 20 de la saison 2 de Star Wars: The Clone Wars.
 Piège mortel (Death Trap) est l'épisode 15 de la saison 3 de la série télévisée Matt Houston.
 Piège mortel (Death Trap) est l'épisode 1 de la saison 17 de la série télévisée Taggart.
 Piège mortel est l'épisode 2 de la saison 7 de la série télévisée Alerte Cobra.
 Piège mortel (Fatal Trap) est l'épisode 13 de la série télévisée Cybergirl.
 Un piège mortel (The Death Trap) est l'épisode 12 de la sérié télévisée Au cœur du temps.